La veine laryngée peut faire référence à :

 la veine laryngée inférieure,
 la veine laryngée supérieure.

laryngée